Der Dreiband Grand Prix 1992/6 war das 39. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 6. September 1992 in Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1992" ausgetragen.

Geschichte 
Christian Rudolph und Nobuaki Kobayashi qualifizierten sich für den BWA-Weltcup 1992.

Turniermodus 
Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt; in der vierten qualifizierten sich acht Spieler für das Finalturnier. Hier waren acht Spieler gesetzt. Ab dem Achtelfinale wurden drei Gewinnsätze, davor zwei Gewinnsätze gespielt. Das Finale und das Spiel um Platz drei wurden nicht ausgespielt.

4. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1992/6
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Spa (Belgien)